Вел Фонтейн (,  2 грудня 1933, Ветаскивин) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1954 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Едмонтон Ойлерс».

Загалом провів 879 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎